Викрам — фамилия и имя.

Известные носители 
 Викрам (род. 1966) — индийский актёр.
 Викрам — индийский правитель I века до н. э., царь Уджайини.
 Викрам, Йёрг — немецкий мейстерзингер XVI века.

Другое 
 Викрам — посадочный аппарат индийской АМС «Чандраян-2».

См. также 
 Викрам-самват
 Викраморваши
 Викрамашила
 Викрам — посадочный модуль Чандраян-2